La Ligat ha'Al 2018-2019 è stata la 65ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile.

Regular season

Playoffs

Tabellone

Finale

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
 MVP regular season:  Corey Walden ()
 MVP finali:  /  John DiBartolomeo ()
 Miglior allenatore:  Giannīs Sfairopoulos  ()
 Giocatore rivelazione:  Amit Gershon  ()
 Miglior sesto uomo:  Suleiman Braimoh  ()
 Giocatore più migliorato:  Netanel Artzi  ()
 Migliore difensore:  TaShawn Thomas  ()

Quintetti ideali

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019